Brekewoldt ist der Familienname von

Werner Brekewoldt (~1400-zwischen 1432 und 1440), Kirchenrechtler und Rektor der Universität RostockHartwich Brekewoldt (* vor 1450; † 1513 oder später), Ratssekretär der Hansestadt Lübeck
Konrad Brekewoldt (Bürgermeister) († 1436), Lübecker Bürgermeister
Konrad Brekewoldt († 1480), Lübecker Ratsherr
siehe auch

 Evert Brekeveld, Mitglied der Zirkelgesellschaft in Lübeck (Nr. 172).